Smola může být: 

 jiný název pro pryskyřici či smůlu

příjmení osob
 Jiří Smola – český sportovec, atlet
 Josef Smola – český sportovec, atlet
 Josef von Smola (1764–1820) – rakouský důstojník
 Josef von Smola (1805–1856) – rakouský důstojník
 Karl von Smola (1802–1862) – rakouský důstojník
 Marek Smola (* 1975) – český fotbalista
 Michal Smola (* 1981) – český reprezentant v orientačním běhu
 Tomáš Smola (* 1989) – český fotbalový útočník

ženský tvar
 Zdena Smolová – česká sportovkyně